La 32ª temporada del Campeonato Brasileño de Serie B comenzó el 24 de mayo de 2013, y finalizó el 30 de noviembre del mismo año. El sistema de juego es el mismo de las cuatro temporadas anteriores. Los 20 equipos participantes se enfrentarán en partidos de todos contra todos.

Reglamento 
Los participantes del torneo se tendrán que enfrentar en partidos de ida y vuelta, en un sistema de todos contra todos. El equipo que auspicie de local en la primera vuelta, en la segunda vuelta del campeonato jugará de visitante. Al final, los 4 equipos que finalicen con más puntos en la tabla de clasificación, ascenderán automáticamente y jugarán el Brasileirão 2014, y a su vez, los cuatro equipos que finalicen con menos puntos en la tabla de clasificación descenderán, y jugarán la Serie C del siguiente año.

Participantes

Ascensos y descensos

Información de los equipos

Equipos por estado

Clasificación final 

 Pts=Puntos; J=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de goles.

Goleadores

Resultados

Véase también 
</center>
 Campeonato Brasileño de Fútbol 2013
 Campeonato Brasileño de Fútbol Serie C 2013
 Copa de Brasil 2013

Referencias

Enlaces externos 
 Confederação Brasileira de Futebol - Série B
 GloboEsporte.com - Série B

Deporte en Brasil en 2013
Fútbol en 2013
2013